Wahlkreis 95 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 95
 Landtagswahlkreis 95